Hans Leitinger (1946) – conduttore radiofonico austriaco
 Bernhard Leitinger (1990) – sciatore austriaco
 Roland Leitinger (1991) – sciatore austriaco
 Nikolaus Leitinger (1993) – sciatore austriaco